La coagulation est le phénomène par lequel certains constituants d'une masse liquide organique (lait, sang) s'assemblent pour former une masse plus compacte (fromage, caillot). Autrement dit, c'est la transformation d'une masse liquide en une masse compacte (par exemple, lait → fromage). Les exemples les plus courants sont :
 la coagulation du lait ;
 la coagulation sanguine ;
 la coagulation des protéines lors de la cuisson (en particulier de la viande ou des œufs);
 la coagulation-floculation dans le cadre du traitement de l'eau potable ou usée.

Phénomène physique